Im Jahre 2017 fanden auf Grund von Streitigkeiten im Weltverband IFAF zwei konkurrierende Turniere um die American-Football-Europameisterschaft der Junioren statt. Die als IFAF Paris bezeichnete Gruppe trug ihre Europameisterschaft vom 14. bis zum 16. Juli 2017 in Villepinte bei Paris aus. Die Europameisterschaft der IFAF New York fand mit drei Mannschaften vom 12. bis 14. Juli 1017 im dänischen Gentofte statt.

Europameisterschaft der IFAF Paris

Qualifikation 
In der Qualifikation sollten ursprünglich acht Teams um zwei Plätze fürs Finalturnier kämpfen. Hierfür wurden zwei Turniere angesetzt, an denen jeweils vier Mannschaften um jeweils einen der beiden Plätze antreten sollten. Dem deutschen Team wurden die Niederlande, Spanien und die Schweiz als Gegner zugeordnet, für das andere Turnier wurden Serbien, Italien, Russland und Ungarn als Teilnehmer festgelegt. Zeitgleich gab die IFAF Europe bekannt, dass die Niederlande und Serbien Gastgeber der Qualifikationsturniere sind.

Turnier in Serbien 
Im Zuge des Streits zwischen den Verbänden zogen Ungarn und Russland ihre Teilnahme am Qualifikationsturnier in Serbien zurück, so dass Italien und Serbien als einzige Teilnehmer verblieben. Mit einem knappen Sieg qualifizierte sich Italien für die Endrunde in Paris.

Turnier in den Niederlanden 
Das zweite Qualifikationsturnier wurde in Almere in den Niederlanden ausgetragen. Der amtierende Vizemeister Deutschland ging als Favorit in das Turnier und setzte sich erwartungsgemäß deutlich durch.

Finalturnier 
Das Finalturnier wurde in Paris vom 14. bis zum 16. Juli 2017 ausgetragen. Gastgeber Frankreich und Titelverteidiger Österreich waren direkt für das Finalturnier qualifiziert. Deutschland und Italien setzten sich in der Qualifikation durch und komplettierten das Teilnehmerfeld.

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Europameisterschaft der IFAF New York 
Ergebnisse

Tabelle

Weblinks 
 EM Junioren 2017 auf football-aktuell.de

Einzelnachweise 

Europameisterschaft der Junioren
Sportveranstaltung im Département Seine-Saint-Denis
Villepinte (Seine-Saint-Denis)
2017
American-Football-Wettbewerb in Frankreich